— аниме-сериал, выпущенный студиями Nippon Sunrise. Впервые транслировался по телеканалу Nippon Television с 5 октября 1984 года по 29 марта 1985 года. Всего было выпущено 25 серий. 28 марта 2003 года сериал был выпущен на DVD.

На основе сюжета сериала были выпущена также 3-хсерийная OVA в 1986 году. Первые две серии OVA:  и , — являются пересказом 1-13 и 14-25 серий телесериала соответственно. Третья же история  рассказывает о совсем других героях и событиях в той же вселенной.

Режиссёром сериала являлся Рёсукэ Такахаси, а за дизайн мех отвечал Ютака Идзубути.

Сюжет 
Действие происходит в далёком мире в королевстве Арст, похожем на средневековую Европу. Главный герой, король Джорди Волдер, борется с армией завоевателя Мардера, используя легендарного гигантского робота «Галиента», одной из многих машин, которые вот уже тысячелетиями хранились в глубоких недрах земли, оставленные неизвестной цивилизацией. Мардер и его армия также используют меха-роботов, чтобы завоевать всё королевство, а позже и всю галактику полумесяца.

Роли озвучивали 
 Хидэхиро Кикути — Дзёдзё
 Юрико Футидзаки — Тюруру
 Осаму Кобаяси — Азбес
 Акико Идзуми — Ферия Бода
 Сэйдзо Като — Мардал
 Фуми Хирано — Хильмука
 Сигэру Тиба — Видор
 Сё Хаями — Хай Шальдт
 Дзюн Хадзуми — Далтас
 Мари Ёкоо — Мать Тюруру
 Юсаку Яра — Ранбель
 Синго Канэмото — Дон Сразен
 Кадзухико Иноуэ — Возпен

Музыка 
 Начало
 «The Galient World» исполнитель: EUROX
 Концовка
 «Hoshi No Ichibyou» исполнитель: EUROX

Другие произведения 
Часть персонажей Kikou Kai Galient появляется в игре для PlayStation 1998 года Shin Sedai Robot Senki: Brave Saga, сделанной по другому циклу аниме-сериалов студии Sunrise.

Примечания

Ссылки 
 Panzer World Galient на сайте anime-planet